Минеев — русская фамилия. Известные носители:
 Минеев, Александр Анатольевич (1964—2014) — российский предприниматель, мультимиллионер.
 Минеев, Алексей Петрович (1925—2014) — организатор сельскохозяйственного производства, депутат Верховного Совета СССР пятого созыва.
 Минеев, Анатолий Константинович (1883—1951) — российский и советский оперный певец.
 Минеев, Борис Иванович (1919—2003) — председатель Свердловского сельского облисполкома (1962—1964).
 Минеев, Валерий Павлович (1936—2007) — советский и российский балалаечник.
 
 Минеев, Виктор Александрович (1937—2002) — советский пятиборец.
 
 
 Минеев, Игорь Константинович (1915—2005) — советский геолог и чиновник.
 Минеев, Михаил Петрович (1950—2022) — советский футболист.
 Минеев, Николай Григорьевич (1925—1969) — советский футболист.
 Минеев, Флор Минаич (?—1700) — атаман Донского казачьего войска, участник Азовских походов.

